Chester County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Chester County (Pensylvánie) – okres státu Pensylvánie
 Chester County (Jižní Karolína) – okres státu Jižní Karolína
 Chester County (Tennessee) – okres státu Tennessee